Vila Ipiranga (Londrina)
Vila Ipiranga (Niterói)
Vila Ipiranga (Porto Alegre)